Úmar ibn Hubayra governador omeia de l'Iraq representant el partit kaysita (722-724)
 Yazid ibn Úmar ibn Hubayra, governador omeia de l'Iraq (738-744)
 Ibn Hubayra o Awn al-Din Abu l-Muzàffar Yahya ibn Muhàmmad al-Xaybani al-Duri al-Baghdadi, visir abbàssida del 1149 al 1165